Cressa puede referirse a:

 Cressa, género de plantas con flores perteneciente a la familia Convolvulaceae
 Cressa (Italia),  localidad y comuna de la provincia de Novara, región de Piamonte, Italia
 Cressa (género), género de crustáceos, del suborden Gammarida